Ukiivaajik bezeichnet:
 Ukiivaajik (Insel, Alilaat), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ukiivaajik (Insel, Ikeq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ukiivaajik (Insel, Sermilik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland